Мала Тарасівка:
 Мала Тарасівка — село в Баришівському районі Київської області
 Мала Тарасівка — назва села Тарасівки Броварського району Київської області у 1963–2014 роках